Браду () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Браду () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Браду.
 Браду () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Грінцієш.
 Браду () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративно підпорядковується місту Авріг.